Een dagactiviteitencentrum (DAC) is een centrum waar een bepaalde doelgroep, doorgaans overdag, verschillende bezigheden verricht, vaak onder leiding van een activiteitenbegeleider.

De doelgroepen waarvoor dagactiviteitencentra ingericht zijn, bestaan meestal uit mensen met een handicap of een beperking die zorg of hulp nodig hebben, zoals chronisch zieken, gehandicapten of ouderen met een beperking. Dagactiviteitencentra kunnen zich op het terrein van een zorginstelling bevinden maar vaker betreft het een voorziening in de woonomgeving van thuiswonende en ambulante patiënten.

De activiteiten die in een dagactiviteitencentrum ontplooid worden, zijn doorgaans bedoeld als ontspanning en gericht op het in optimale conditie houden van de leden van de doelgroep.

Gezondheidszorg
Hulpverlening
Welzijnszorg